Jan Teulings (acteur) 1905-1989
 Jan Teulings (beeldhouwer) 1920-1996